El nombre John Marston puede hacer referencia a:

 John Marston (1576–1634), poeta inglés.
 John Marston (1795–1885), oficial de la Armada de los Estados Unidos.
 John Marston VI (1884-1957), oficial del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.
 John Marston (1836–1918), hombre de negocios inglés
 John Marston (1893–1938), jugador de cricket argentino.
 John Westland Marston (1819–1890), dramaturgo inglés.
 Jack Marston (n. John Marston; 1948–2013), jugador de rugby inglés.
 John Marston, protagonista del videojuego de 2010 Red Dead Redemption.